Kansas é um estado dos Estados Unidos da América
 Abreviação de Key system, antigo equipamento de telefonia
Kill Stealing ou Kill Securing, uma ação em E-Sports que consiste em eliminar um inimigo próximo da morte que um companheiro de equipe eliminaria.

Desambiguações de siglas